Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Graydon Oliver e Travis Parrott che hanno battuto in finale Ivo Klec e Robert Lindstedt 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)
 Graydon Oliver /  Travis Parrott (Campioni)

 Jordan Kerr /  Tripp Phillips (primo turno)
 Diego Ayala /  Mark Merklein (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2004